Haren steht für:
 Haren (limburgisches Adelsgeschlecht)
 Haren (westfälisches Adelsgeschlecht)

Orte:
 Haren (Ems), Stadt in Deutschland
 Haren (Groningen), ehemalige Gemeinde in der niederländischen Provinz Groningen
 Haren (Nordbrabant), Ortschaft in der Gemeinde Oss in niederländischen Provinz Nord-Brabant
 Haren, Stadtteil in Brüssel, Belgien

Personen:
 Adam von Haren, der Ältere (* um 1409; † 1454), Schöffe und Bürgermeister der Reichsstadt Aachen
 Adam von Haren, der Jüngere († 1517), Schöffe und Bürgermeister der Reichsstadt Aachen
 Everhard von Haren († 1536), Schöffe und Bürgermeister der Reichsstadt Aachen
 Gerhard von Haren, der Ältere (* um 1375; † 1422), Schöffe und Bürgermeister der Reichsstadt Aachen
 Gerhard von Haren, der Jüngere (* um 1407; † 1458), Schöffe und Bürgermeister der Reichsstadt Aachen
 Theo van Haren Noman (1917–2021), niederländischer Filmemacher

Siehe auch:
 Haaren